Els Municipis del cantó de Sankt Gallen (Suïssa) són 88 i es reparteixen en 8 cercles comunals anomentats Wahlkreis en alemany (a data de 2008).

Municipis

Vegeu també 
 Districtes del Cantó de Sankt Gallen

Municipis del Cantó de Sankt Gallen
Sankt Gallen